Meerlanden N.V., afvalverwerkingsbedrijf in de regio Amstelland-Meerlanden
Amstelland-Meerlanden, regionaal samenwerkingsverband in de Provincie Noord-Holland, van onder andere de gemeenten Haarlemmermeer en Amstelveen